Königsbrück est une ville de Saxe en Allemagne.
 L'Abbaye de Koenigsbrück était une abbaye cistercienne sur la commune de Leutenheim dans le Bas-Rhin